(4961) Тимхердер () — типичный астероид главного пояса, открытый 8 октября 1958 года проектом LONEOS астрономической обсерваторией Лоуэлла (США, штат Аризона). Назван в честь заместителя руководителя проекта «Новые горизонты» Тимоти Хердера 1955 года рождения ().

См. также 
 Список астероидов (4901—5000)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей